

Sigle 
The Games Factory  – software di proprietà della Clickteam che consente di creare giochi per PC facilmente (la versione italiana è denominata "La Fabbrica dei Giochi").
 Transforming growth factor  –  fattore di crescita trasformante, peptidi implicati nella differenziazione e nella crescita cellulare (TGF-α e  TGF-β).
 Terrestrial gamma-ray flash, lampi di raggi gamma originati nell'atmosfera terrestre

Codici 
 tgf – codice ISO 639-3 della lingua chalikha